Hans Keller je lahko:
 Hans Keller (general)
 Hans Keller (glasbenik)